Deuce (álbum do Beautiful Creatures)
Deuce (cantor)
Deuce (DVD) - de Korn
Deuces (canção)

Desambiguação